Осумасинта има више значења:

 Општина Осумасинта (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Осумасинта (Осумасинта, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику